(signifiant « visage cornu des Navajos ») est un genre éteint de dinosaures Ceratopsidae de la fin du Crétacé de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Le genre contient une seule espèce, , nommée en l'honneur de , chef des expéditions qui ont récupéré l'holotype.

Présentation 

Le spécimen holotype, SMP VP-1500, collecté en 2002, consiste en un crâne partiel. Il a été découvert dans le membre campanien Hunter Wash de la formation de Kirtland, au Nouveau-Mexique. Il a été officieusement nommé en 2016.

Navajoceratops est un membre des Chasmosaurinae. Aux côtés de son congénère Chasmosaurinae Terminocavus, également issu de la formation de Kirtland et décrit dans le même article, Navajoceratops s'est avéré représenter un intermédiaire stratigraphique et morphologique entre Pentaceratops et Anchiceratops. Navajoceratops s'est également avéré être marginalement moins dérivé que Terminocavus.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ceratopsidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie aux États-Unis